Горицкий Успенский монастырь — упразднённый в 1744 году мужской православный монастырь в городе Переславле-Залесском; памятник архитектуры XVII и XVIII веков. До 1788 года использовался как резиденция переславских архиереев (архиерейский двор). На территории монастыря с 1919 года расположен Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В настоящее время территория монастыря находится в состоянии передачи Русской православной церкви.

История 
Монастырский архив погиб во время пожара 12 июня 1722 года, в связи с чем исторические сведения о монастыре допетровского времени кратки, отрывочны и неясны. Время основания Богородицкого мужского монастыря на возвышенности («горице») к югу от Переславля традиционно относится к 1362 году, то есть ко времени монастырской колонизации Северо-Восточной Руси учениками Сергия Радонежского. 

Разорён в 1382 году войском Тохтамыша. Существует предание, что накануне нашествия и разорения монастыря туда на богомолье приехала великая княгиня Евдокия, супруга Дмитрия Донского. Она и ещё несколько человек якобы чудом спаслись от татар, уплыв на плоту на середину Плещеева озера и скрывшись за густым туманом. Затем в память о своем спасении Евдокия восстановила на свои средства монастырь, а в Переславле установилась традиция в шестое воскресенье после Пасхи устраивать крестный ход на лодках от Горицкого монастыря и устья Трубежа к середине озера.

Как обычно бывает в таких случаях, позднее появились предания, что монастырь существовал уже в начале XIV века при Иване Калите и даже якобы в XII веке. Сторонники глубокой древности монастыря часто прибавляют, что именно в этой обители принял постриг преподобный Дмитрий Прилуцкий. В XV веке насельником монастыря, а впоследствии и игуменом был Даниил Переславский, в 1508 году перешедший в основанный им неподалёку (на том же холме) Троицкий Данилов монастырь.

В Cредние века монастырь владел многочисленными сёлами, в числе которых Большие Сокольники, Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, Яропольцы и другие (подробнее см. здесь).

После упразднения монастыря 

В 1744 г. монастырь был упразднён и отдан для помещения архиерейского дома вновь учрежденной Переславской епархии. За время пребывания в нём архиереев многие прежние строения были снесены «за ветхостью», а на их месте появились: собор Успения Пресвятой Богородицы и так называемая Гефсимания (между 1753 и 1761 годами); колокольня с церковью Богоявления 1768—1777 г.; в это же время (вместо древних) была вновь построена часть ограды с башнями. Эти позднейшие части начинаются от колокольни, затем идут по северной стороне и частью по западной. Тогда же был выкопан пруд «для предосторожности от пожарных случаев», который заполнялся через трубы, соединявшие его с другим прудом за стенами обители; этот пруд сохранился. 

В 1788 году Переславская епархия была упразднена. Бывший монастырь перестал служить архиерейской резиденцией, хотя Успенский собор ещё полвека продолжал использоваться в качестве общегородского. Решением Владимирской духовной консистории от 1838 года статус собора был возвращён древнему Преображенскому храму в кремле, а в Успенском (Горицком) соборе, вследствие его значительной удалённости от центра города, предписано отправлять богослужения лишь «в храмовые и нарочито праздничные дни». 

В 1887 году обветшавший ансамбль старинных построек пострадал от урагана, который снёс верхушки башен. В то время на его территории располагалось Переславское духовное училище. Гефсимания была в 1883 году разобрана на кирпич. В 1904 году внутренний вид бывшей обители являл грустную картину запустения: «громадное пространство, обнесенное стенами, представляет пустырь, поросший травою, с грудами мусора и заросшим прудом; в одной стороне стоят две церкви и несколько незначительных новых построек, затерявшихся среди громадного пустыря; ограда, ворота и башни ветхи и полуразрушены».

Советский и постсоветский период 
После революции в 1919 году в монастырь переведён Переславский музей-заповедник. Основные реставрационные работы продолжались с 1950-х по 1970-е годы (в том числе под руководством И. Б. Пуришева). В 1960-е годы на территорию музея были перевезены две деревянные часовни из окрестных деревень. По состоянию на 2020 год почти все строения обветшали и требуют ремонта. 

В 2012 году Русская православная церковь обозначила желание вернуть себе монастырский комплекс, но по состоянию на 2022 год богослужения проходят только в надвратной церкви.

Современный облик

Монастырские строения 
 Успенский собор (1750-е годы) со знаменитым многоярусным иконостасом в стиле елизаветинского барокко — ныне экспозиция и хранилище;
 церковь Богоявления с колокольней (XVIII век), ныне методический отдел; с верхнего яруса открывается один из лучших видов на Переславль;
 церковь Всех Святых с Трапезной палатой (конец XVII века), ныне экспозиция и хранилище; 
 надвратная церковь Святого Николая Чудотворца (XVII—XVIII века) возвращена Русской православной церкви, ныне храм действует, богослужения проводит Горицкое архиерейское подворье; 

 Святые врата и палата привратника, ныне туристический отдел;
 крепостные стены и башни (XVII—XVIII век), ныне хранилища.

Древнейшими постройками монастыря, несомненно существовавшими в XVII веке, являются двое ворот, одни из которых «Святые»; южная ограда с одной башней и церковь Всех Святых, почти утратившая древний вид вследствие позднейших пристроек. «Святые Ворота» с церковью святого Николая представляют один из выдающихся образцов древнерусской архитектуры и потому неоднократно изображались и описывались в различных изданиях; из них наиболее ценными представляются чертежи, помещённые в издании Ф. Рихтера, где можно видеть все подробности обработки. Год постройки ворот неизвестен, но обычно приводится в пример «узорочья» середины XVII века.

Строения духовного училища 
 здание духовного училища (XIX век), ныне картинная галерея;
 баня (XIX век), ныне здание администрации;
 звонница (XIX век), ныне смотровая площадка.

Привезены или построены в советское время 
 часовня Покрова из деревни Старово (XIX век);
 часовня святого Георгия из деревни Фонинское (конец XIX века);
 бюст Юрия Долгорукого работы скульптора С. М. Орлова — погрудное повторение памятника на Тверской площади в Москве (1963 год).

Монастырский некрополь 
На территории монастыря сохранились образцы мемориальной скульптуры с начала XIX века. На монастырском кладбище похоронен академик живописи Д. Н. Кардовский (1866—1943)

Примечания

Ссылки 
 Горицкий Успенский мужской монастырь на сайте «Храмы России» 
 Горицкий Успенский монастырь на сайте sobory.ru
 Переславская краеведческая инициатива,  раздел «Монастырь»
 Переславль-Залесский музей заповедник 

Русская архитектура XVII века

Монастыри Переславля-Залесского
Монастыри Успения Богородицы
Храмы Успения Богородицы